Cornwell ist der Familienname folgender Personen:

 Autumn Cornwell, US-amerikanische Schriftstellerin 
 Bernard Cornwell (* 1944), britischer Schriftsteller

 Hugh Cornwell (* 1949), britischer Musiker
 John Cornwell (* 1940), britischer Journalist und Buchautor
 John J. Cornwell (1867–1953), US-amerikanischer Politiker
 Judy Cornwell (* 1940), britische Schauspielerin
 Patricia Cornwell (* 1956), US-amerikanische Schriftstellerin
 Ronald Thomas Archibald Cornwell (1905–1975), britischer Unternehmer und Waffenhändler

Cornwell steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cornwell (Florida)
 Cornwell (Kentucky)
 Cornwell (South Carolina)
 Cornwell (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cornwell Farm, in Great Falls, Virginia, ID-Nr. 77001488
 Cornwell Inn, in Blackstock, South Carolina, ID-Nr. 94000044

Siehe auch:

 Cornwell Corner, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika
 Mount Cornwell, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Cornwall (Begriffsklärung)